

Architettura 
 Plurale di cancello

Astronomia 
 5842 Cancelli – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Cancelli – frazione del comune di Foligno, in provincia di Perugia
 Cancelli – frazione del comune di Reggello, nella città metropolitana di Firenze